

Biografia
Jacquemart studiò disegno e scultura alla École des Beaux-Arts allievo di Paul Delaroche. Giovanissimo tenne delle mostre al Paris Salon dal 1847-1879 ricevendo diversi riconoscimenti. Viaggiò in Egitto e Turchia e gli venne commissionata dalla città di Alessandria d'Egitto una statua colossale di Mehmet Ali. Egli deve comunque la sua reputazione ai molti monumento che realizzò in Francia. 
Nel 1870 a Jacquemart venne assegnata l'insegna di Cavaliere della Légion d'honneur.

Opere principali 
 Sfinge della Fontaine du Palmier, Place du Châtelet, 1858.
 Viceré Mohammed Ali, Alessandria d'Egitto, ordinata nell'aprile 1869.
 Quattro leoni di Jacquemart, originariamente progettati per la base della statua di Mohammed Ali, ma poi maggiorati di dimensioni e posti all'ingresso del Qasr el-Nil Bridge, Il Cairo.
 Soliman Pasha (1788-1860), 1874.
 Mohammed Laz-oglou Bey, Il Cairo, 1874-5.

Bibliografia 
 Jane Horsell, Les Animaliers, 1971.
 James Mackay, The Animaliers, 1973.
 Christopher Payne, Animals in Bronze, 1986.
 Pierre Kjellberg, Bronzes of the 19th Century, 1994.
 George Savage, A Concise History of Bronzes, 1968.
 E. Benezit, Dictionnaire des Peintres et Sculpteurs, 1966.
 Stanaslas Lami, Dictionnaire de Sculpteurs de l'ecole Francaise, 1914.

Altri progetti

Collegamenti esterni